Mitterwurzer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Mitterwurzer (1844–1897), österreichischer Schauspieler
 Wilhelmine Mitterwurzer (1848–1909), deutsch-österreichische Schauspielerin